William Jones Boone kan syfta på:

* William Jones Boone den äldre (1811–1864), amerikansk missionär, anglikansk biskop av Shanghai
 William Jones Boone den yngre (1845–1891), amerikansk missionär, anglikansk biskop av Shanghai